Habedank ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Habedank (* 1989), deutscher Schauspieler
 Jörgen Habedank (* 1961), deutscher Maler, Glasmaler und Wandgestalter
 Rudolf Habedank (1893–1969), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:

 Habdank